Get Well Soon est le projet musical d'un musicien allemand ; 
 Get Well Soon est un film avec Courteney Cox et Tate Donovan ;
 Get Well Soon est une chanson d’Ariana Grande.